Кальну () — населённый пункт на севере Уругвая, на территории департамента Артигас.

География 
Расположен в северо-восточной части департамента, на левом берегу реки Уругвай, на расстоянии приблизительно 108 километров (по прямой) к западу от города Артигаса, административного центра департамента. Абсолютная высота — 57 метров над уровнем моря. К востоку от Кальну проходит национальная автомагистраль № 3.

Население 
По данным переписи 2011 года, численность населения составляла 15 человек (12 мужчин и 3 женщины). Имелось 16 домов. Динамика численности населения Кайнсы по годам:

Примечания 

Населённые пункты Уругвая